Нуево Сентро де Побласион има више значења:

 Нуево Сентро де Побласион, Ла Бодега (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нуево Сентро де Побласион (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику